Chinga ist der Name:

 eines Flusses, siehe Chinga (Fluss) 
 eines Meteoriten, siehe Chinga (Meteorit)
 eines mosambikanischen verwaltungsbezirks im Distrikt Murrupula, Provinz Nampula, siehe Chinga (Mosambik)